
Molekulska formula -{C13H21NO3}- se može odnositi na:
 2,5-Dimetoksi-4-etoksiamfetamin
 AEM (psihodelik
 -{2C-O-4}-
 -{3C-E}-
 EMM (psihohedelik)
 Izoproskalin
 Levosalbutamol
 Metaproskalin
 MME (psihodelik)
 Proskalin
 Salbutamol
 Simbeskalin